Egidi - famiglia nobiliare dell'antica Sparta
 Carlo Egidi – scenografo e costumista italiano
 Francesco Egidi – docente universitario, filologo, sindaco, intellettuale e parapsicologo italiano
 Pietro Egidi – storico italiano